Leamington kan syfta på:
 Leamington (häst) – ett engelskt fullblod

Kanada 

 Leamington, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Royal Leamington Spa (ort), England, Warwickshire, 
 Leamington Hastings – en ort och civil parish i Warwickshire, England

USA 

 Leamington, Utah, ort i Utah, Millard County,